Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Володимир Святославич 

Володи́мирська (Володимирівська) ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Володимирська 
 Володимирська вулиця — вулиця в Житомирі
 Володимирська вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Володимирська вулиця — вулиця в Запоріжжі
 Володимирська вулиця — вулиця в Києві
Володимирівська вулиця — вулиця в Кривому Розі
Володимирівська вулиця — вулиця в Кропивницькому.
Володимирівська вулиця — вулиця в Нововолинську.
 Володимирська вулиця — вулиця в Сумах
 Володимирська вулиця — вулиця в Хмельницькому
 Володимирська вулиця — вулиця в Ужгороді
 Володимирська вулиця — вулиця в Харкові.
 Володимирська вулиця — вулиця в Чернігові

Вулиці